Кањада де Еспина има више значења:

 Кањада де Еспина (Сан Антонио Уитепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кањада де Еспина (Санта Марија Пењолес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику